Pargo é o nome vulgar de vários peixes pertencentes às famílias Sparidae, Lutjanidae e Haemulidae. Todas estas espécies têm em comum a forma do corpo arredondada e verticalmente achatada e a presença de dentes caninos.

Na Madeira e nos Açores este nome é usado exclusivamente para a espécie Pagrus pagrus.

Peixes